

Geografia 
 Giappone
 Ichihara – città della prefettura di Chiba

Personaggi 
 Yuko Ichihara – personaggio immaginario della serie manga xxxHOLiC

Persone 
 Hayato Ichihara – attore giapponese
 Seiki Ichihara – allenatore di calcio giapponese
 Seiki Ichihara – allenatore di calcio giapponese